Мужская сборная команда Республики Корея по волейболу — команда, представляющая Республику Корея (Южную Корею) на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Корейской ассоциацией волейбола.  В рейтинге Международной федерации волейбола занимает 24-е место.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Азии

Выступления на Кубках мира

Выступления на Всемирных Кубках чемпионов

Выступления в Мировой лиге

Выступления на Азиатских играх 

 1958 - не участвовала
 1962 - 5 место
 1966 - 
 1970 - 
 1974 - 

 1978 - 
 1982 - 
 1986 - 
 1990 - 
 1994 - 

 1998 - 
 2002 - 
 2006 - 
 2010 - 
 2014 - 
 2018 -

Выступления в Кубке Азии 

 2008 - 
 2010 - 6 место

 2012 - 5 место
 2014 - 

 2016 - 8 место
 2018 -

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт KVA
 Профиль на сайте FIVB

Корея
Волейбол в Республике Корея
Волейбол